Примера Уругвая сезона 2008/2009 годов — очередной сезон чемпионата Уругвая по футболу. Чемпионом страны стал «Насьональ».

После окончания Апертуры с соревнований по финансовым причинам снялась «Вилья Эспаньола», в Клаусуре участвовало только 15 команд. «Хувентуд» и «Белья Виста» по итогам сезона вылетели во Второй дивизион. Вместо этих трёх команд пришли в Примеру пришли «Феникс», «Серрито» и «Атенас».

Чемпион Уругвая 2008/09 «Насьональ», чемпион и вице-чемпион Лигильи 2009 «Серро» и «Расинг» квалифицировались в Кубок Либертадорес 2010. Третья и четвёртая команды Лигильи 2009 «Ривер Плейт» и «Ливерпуль» попали в Южноамериканский кубок 2009.

Вице-чемпион Уругвая «Дефенсор Спортинг», команда, набравшая наибольшее количество очков в сезоне, но измождённая многоматчевым противостоянием за чемпионство с «Насьоналем» и не сумевшая хорошо выступить в Лигилье, вообще не попал в международные кубки. Это стало последней каплей в существовании такого турнира, как Лигилья, благодаря которому в международные кубки могли попасть менее сильные команды на длинной турнирной дистанции. С 2010 года Лигилья была отменена.

Таблицы

Апертура

Плей-офф за победу в Апертуре 
 15 февраля 2009. Сентенарио. Данубио — Насьональ — 1:2

Клаусура

Матчи за чемпионство 
Полуфинал. Победитель Апертуры играет против победителя Клаусуры.
 Насьональ — Дефенсор Спортинг — 1:1, 1:1, 3:0

Финал. Победитель полуфинала играет против команды, набравшей наибольшее количество очков за сезон.
 Насьональ — Дефенсор Спортинг — 2:1, 2:1
«Насьональ» в сорок второй раз в истории стал чемпионом Уругвая.

Суммарная таблица сезона 

Первая шестёрка команд попала в Лигилью 2009 для определения представителей Уругвая в международных турнирах. Лишь чемпион, «Насьональ», уже обеспечил себе место в Кубке Либертадорес 2010.

Таблица вылета 

«Хувентуд» и «Белья Виста» вылетели во Второй профессиональный дивизион, «Вилья Эспаньола» — во Второй любительский дивизион.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Уругвая 2008/09
 Чемпионат Уругвая 2008/09 во Втором дивизионе
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

2008/2009
Футбол в Южной Америке в 2008 году
Футбол в Южной Америке в 2009 году
Спорт в Уругвае в 2008 году
Спорт в Уругвае в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009